Lufu peut être :
 Lufu, langue yukubenique parlée au Nigeria ;
 au nord du fleuve Congo :
 Lufu, secteur du territoire de Seke-Banza dans le Bas-Congo, au Congo-Kinshasa ;
 Lufu, rivière du Mayombe dans le Bas-Congo, se jetant dans le fleuve Congo près de Matadi au Congo-Kinshasa ;
 Lufu ou Loufou, rivière du Mayombe dans le Bas-Congo au Congo-Kinshasa et dans le département du Pool au Congo-Brazzaville, se jetant dans le fleuve Congo près de Manyanga au Congo-Kinshasa ;

 au sud du fleuve Congo :
 Lufu, rivière du district des Cataractes dans le Bas-Congo, affluent de la Kwilu avec la rivière Toto ;
 Lufu-Toto, localité du territoire de Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo, au Congo-Kinshasa, à la confluence de la rivière Lufu de la rivière Toto ;
 Lufu ou Luvu, rivière d’Angola et du Congo-Kinshasa dans le district des Cataractes dans le Bas-Congo, affluent direct du fleuve Congo ;
 Lufu, localité du territoire de Songolo sur la rive gauche de la rivière Luvu ou Lufu ;
Lufu, rivière du territoire de Kapanga dans la province du Lualaba au Congo-Kinshasa, affluent de la Mulungu.